Okręty US Navy o nazwie USS  "Pegasus":
 Pierwszy "Pegasus" (PHM-1) był wodolotem typu Pegasus, który był w służbie w latach 1977 - 1993.
 Drugi "Pegasus" (AK-48) został zbudowany w 1939 jako SS "Rita Maersk" w Danii. Był w służbie w US Navy w latach 1941 - 1946.

Zobacz też 
 USS Pegasus (NCC-53847) – okręt z uniwersum Star Trek

Pegasus